Tenis je jedan od sportova koji se igrao na prvim Olimpijskim igrama 1896. godine. No, od 1924. godine tenis više nije olimpijski sport. Tek 1988. godine ponovi se vraća u olimpijski obitelj. Najuspješnija teniska nacija na Olimpijskim igrama su Sjedinjene Države, čiji su predstvnici osvojili 14 medalja, od čega 9 zlatnih.

Hrvatska teniska reprezentacija osvojila je 3 medalje. Na Igrama u Barceloni Goran Ivanišević osvojio je dvije brončane medalje: u pojedinačnoj konkurenciju i u paru s Goranom Prpićem. Treću medalju osvojili su Ivan Ljubičić i Mario Ančić na Igrama u Ateni.

Osvajači medalja (1988. – 2004.)

Višestruki osvajači zlatne medalje  
Tri:
 Reginald Doherty (plus 1 bronca) 
Dvije:
 Hugh Doherty (plus 1 bronca) 
 Mary Joe Fernandez (plus 1 bronca) 
 Suzanne Lenglen (plus 1 bronca) 
 Charles Winslow (plus 1 bronca) 
 John Boland 
 Charlotte Cooper 
 Gigi Fernandez 
 Nicolás Massú 
 Hazel Wightman 
 Venus Williams 
 Helen Wills 

 
Športovi na Olimpijskim igrama